Лос Леонес има више значења:

 Лос Леонес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Леонес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Леонес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Леонес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Леонес, Ел Параисо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Леонес (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Леонес (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Леонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Леонес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Леонес (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Леонес (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Леонес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Леонес (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Леонес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Леонес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Леонес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Леонес (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Леонес (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Леонес (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Леонес (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Леонес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Леонес (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Леонес (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Леонес (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Леонес, Лас Палмас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Леонес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Леонес (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Леонес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику